Викар:

 Викар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Викар, Жан-Батист Жозеф (1762—1834) — французский живописец, представитель французского неоклассицизма.
 Викар, Ласло (1929—2017) — венгерский музыковед, фольклорист, историк музыки и педагог.